Богоявленка — топоним.

Населённые пункты 
Казахстан
 Богоявленка — прежнее название села Октябрьское Железинского района Павлодарской области.

Россия
 Богоявленка — село в Семилукском районе Воронежской области.
 Богоявленка — хутор в Тимском районе Курской области.
 Богоявленка — село в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Богоявленка — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Богоявленка — село в Венёвском районе Тульской области.
 Богоявленка — деревня в Воловском районе Тульской области.
Богоявленка — до 1942 года название села Петровское в Щучанском районе Курганской области.
 Богоявленка — прежнее название посёлка Суходол в Сергиевском районе Самарской области.

Украина
 Богоявленка — село в Марьинском районе Донецкой области.

Реки 
 Богоявленка — река в России, протекает в Куркинском районе Тульской области. Левый приток Непрядвы.

См. также 

 Богоявленское